Гран-при Австрии 1997 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на автодроме А1-Ринг в Австрии. Соревнования состоялись 21 сентября 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:11,841
 Михаэль Шумахер наказан штрафом "stop&go" за обгон под желтым флагом.
 Герхард Бергер стартовал с пит-лейн.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии